Topònims:
 Atlantic City (Nova Jersey), segona ciutat més poblada de Nova Jersey
 Atlantic City (Wyoming), concentració de població designada pel cens de Wyoming
 Cinema: Atlantic City (pel·lícula), dirigida per Louis Malle el 1980